Sorocaba
Rio Sorocaba
Estrada de Ferro Sorocabana
Esporte Clube São Bento
Clube Atlético Sorocaba
Sorocaba Vipers
Sorocaba, cantor brasileiro

Desambiguação